Milde har flere betydninger:

 Milde (å) – en tidligere å i Slesvig
 Milde (flod) – en flod i Sachsen-Anhalt
 Milde (Bergen) – en bydel i Bergen